Ю́рий Алекса́ндрович Ко́син (; ) — украинский фотограф, преподаватель, куратор выставок и путешественник. Член Союза фотохудожников Украины, Преподаватель и куратор Независимой Украинской Академии Фотоискусства, организатор и куратор фотогалереи «Эксар», Украина, Член союза Kulturforum, Германия, Член художественной мастерской «Kulturwerkstatt Trier», Германия. В экспертном опросе, проведённом в 2011 году, назван одним из экспертов в фотокритике на Украине. Является участником телевизионной передачи «Своими глазами» на украинском телевидении, которая посвящена путешествиям. Представитель Новой украинской волны.

Биография 
Родился 26 сентября 1948 года в пгт. Компанеевке (Кировоградская область). В 1974 году окончил Киевский политехнический институт. В 1988 году окончил Киевский институт журналистского мастерства. Жил и работал в городе Ирпень (Киевская область).

Скончался 24 октября 2022 года.

Награды 
 Первый всесоюзный слайд-фестиваль «Харьков — 90» (первая премия)
 Национальный конкурс документальной фотографии «Укрпрессфото — 94» (первая премия СФХУ)
 Национальный конкурс документальной фотографии «Укрпрессфото — 95» (первая, третья и специальная премии СФХУ)
 Фотограф года журнала «Академия» (первая премия)
 Блиц-конкурс Фотофестиваля «Арциз — 97» (третья премия)

Творчество 
Юрий Косин увлекся фотографией в зрелом возрасте, когда, уже после окончания технического вуза, он решил сменить профессию и посвятить себя фотоискусству. Определить свои творческие задачи ему помогло участие в авангардном, неформальном объединении «Рух» (что означает «Движение»), где собирались литераторы, учёные, художники. В 1977 Ю. Косин, Н. Недзельский и С. Фёдоринчик стали организаторами выставки, где о себе заявили художники-неформалы: Трегуб, Баклицкий, Залевський, Костецкий, Голуб и другие.

Более 20 лет Юрий Косин занимался кураторской деятельностью по организации выставок фотохудожников Украины.
Основной акцент в работах Юрия Косина направлен именно на художественную сторону фотографии. Документальный аспект, конечно, не исключается, но он начисто преобразуется в область субъективных переживаний по поводу времени как частной категории. То есть его задача — не в том, чтобы остановить мгновение, а по возможности растянуть его во времени и тем самым попытаться преодолеть самоё время. Это стремление проявляется на уровне как отдельной фотографии, так и настроения той или иной фотовыставки, а также различных акций и инсталляций. Диапазон его интересов не ограничен ни темой, ни однозначной заданностью содержания, тем более какого-либо сюжета. Его фотография как бы возникает («проявляется») как саморазвивающаяся структура или как пучок бесконечных ассоциаций.
В 1980-х годах Юрий Косин разработал собственный творческий метод, своеобразный авторский язык фотографии, который впоследствии был назван «трансгрессией». Он базируется, с одной стороны, на философию мировосприятия художника, а с другой на соответствующей обработке фотоматериала. В 1980—1990-х годах это было физико-химическое частичное разрушение фотоэмульсии, что создавало собственный вариант фотографики. С приходом компьютерных технологий получить эти же эффекты стало возможно более управляемым способом. Фотографика Юрия Косина не была самоцелью, а только удобным способом отображения авторского мировосприятия. Фотография Юрия Косина — это язык, с помощью которого художник фиксирует не предмет или человека, а своё отношение к нему, в результате чего генерируется новая реальность… В результате фотография Косина не обслуживает образ, а порождает его. В сущности, это преодоление фотографии как орудийного задания. Однако это все равно фотография, а Юрий Косин — её создатель — прежде всего фотохудожник, который применяет её возможности для воплощения своих наблюдений и обобщений.

Начиная с 1987 года Юрием Косиным было проведено свыше 40 персональных выставок на территории Украины и за рубежом, в таких странах как Латвия, Бельгия, Великобритания, Германия, Израиль, Польша, США, Россия. Большое количество работ Юрия Косина входит в частные коллекции Швейцарии, США, Германии, России, Украины, Израиля, Франции, Бельгии, Голландии, Польши, а также хранятся в Фонде фотографии (Москва), в Музее фотографии (Рига), в Ланкастерском университете (Великобритания), в Национальном музее истории Украины.

Персональные выставки 
 1987 — «Явление», выставка-акция в творческой мастерской «Призма» (Киев, Украина)
 1988 — «Взаимосвязь», Выставочный зал Союза фотохудожников Украины (Киев, Украина)
 1990 — «Зона заражения», Дом писателей (Киев, Украина)
 1991 — «Земля, которую ми потеряли», Киноцентр (Москва, Россия)
 1991 — Перформанс «Место встречи» («Первое мгновение чумы»), Андреевский спуск (Киев, Украина)
 1991 — Акция-турне «Чернобыль — место встречи», Великобритания — США
 1992 — «Чернобыль», Международная галерея искусств (Миннеаполис, США)
 1994 — «Живая фотография», Музей «Київська фортеця» (Киев, Украина)
 1994 — Перформанс «Построение модели современного разума» (Ирпень, Украина)
 1994 — «Коллекция», галерея «Перун» (Ирпень, Украина)
 1995 — «Олицетворение», Латвийский музей фотографии (Рига, Латвия)
 1995 — «Серебряный мир» галерея «Гараж», (Рига, Латвия)
 1995 — «Визуальные наррации», Дом актёра (Киев, Украина)
 1995 — «Чернобыль 1986—1995», Дом трёх языков (Лёвен, Бельгия)
 1995 — «Трансгрессия», «Академия искусств Бецалель» (Иерусалим, Израиль)
 1996 — «Излучение», Восточно-западноевропейский культурный центр «Palais Jalta» (Франкфурт-на-Майне, Германия)
 1996 — «Анабиоз», Национальный музей истории Украины (Киев, Украина)
 1996 — «Урок прохождения», DE MARKTEN Gemeenschapscentrum (Брюссель, Бельгия)
 1996 — «Трансгрессия», Французский культурный центр (Киев, Украина)
 1997 — «Трансгрессия», Культурный центр «Tuchfabrik» (Трир, Германия)
 1997 — Перформанс «Искусство объявлений» (Ирпень, Украина)
 1997 — Перформанс «Пилорама Блюз» (Ирпень, Украина)
 1998 — «Трансгрессия», галерея «Фолли» (Ланкастер, Великобритания)
 1998 — «Трансгрессия», Mill Gallery (Калаи, Великобритания)
 1998 — «Чернобыль», Министерство окружающей среды (Майнц, Германия)
 1998 — «Легенда» (выставка на воде; Ирпень, Украина)
 1999 — Перформанс «1+99» (Ирпень, Украина)
 2000 — Акция «Искусство как праздник» (Ирпень, Украина)
 2000 — «Бесконечная фотография», галерея «РА» (Киев, Украина)
 2001 — Акция «В поисках Джина» (Ирпень, Украина)
 2001 — «Я в современном искусстве», Art-club 44 (Киев, Украина)
 2002 — Акция «Who is кто?» (Ирпень, Украина)
 2002 — «Автобиография от третьего лица», галерея «Дім Миколи» (Киев, Украина)
 2002 — «Пей за „Ж“», галерея «Дім Миколи» (Киев, Украина)
 2003 — «Писаницы», галерея «Арт-центр на Костельной», в рамках Фотобиеннале — 2003 «Месяц фотографии в Киеве» (Киев, Украина)
 2003 — Акция «Вой (на) Воде» (Ирпень, Украина)
 2004 — Акция «Вой (на) Воздухе» (Ирпень, Украина)
 2005 — «Україна очима України», презентация одноимённого фотоальбома в рамках выставки, галерея «РА фото» (Киев, Украина)
 2005 — «…Колір надії», Кабинет Министров Украины (Киев, Украина)
 2006 — «Tak jest od zawsze», центр современного искусства «Solvay» (Краков, Польша)
 2006 — «The Human Experience Twenty Years Later», Woodrow Wilson Center (Вашингтон, США)
 2006 — «Borderland», Украинский Институт Америки (Нью-Йорк, США)
 2006 — «Чернобыль-20» (Гарвард, Вашингтон, Нью-Йорк, США)
 2010 — «Реальность явления», Галерея Союза фотохудожников Литвы (Вильнюс, Литва)

Коллективные выставки 
 1988 — «Горячий след», Московский дворец молодёжи, Москва, Россия
 1988 — «Горячий след», галерея «Метрополь», Минск, Беларусь
 1991 — Выставка Союза фотохудожников Украины, Культурный центр, Киев, Украина
 1991 — Перформанс «Триумф культуры, или строительство утопического города», Ирпень, Украина
 1991 — Перформанс «Я люблю свою Академию», Дом культуры АН Украины, Киев, Украина
 1991 — Перформанс «Прогулка в садах Академии, или Ашизокитай», Ирпень, Украина
 1992 — Перформанс «Освоение пространства по Хайдеггеру», Киев, Украина
 1992 — Перформанс «Желтый Кравчук в голубом небе, или манифест независимости», Киев, Украина
 1994 — «Три перспективы», Ратуша, Германия
 1994 — «Украинская фотография сегодня», Католическая Академия, Шверте, Германия
 1994 — «Фотохудожники Киева», Музей «Київська фортеця», Киев, Украина
 1994 — «Укрпрессфото — 95», Выставочный центр «Украинский дом», Киев, Украина
 1995 — «Черкассы — 95», Выставочный зал Союза художников Украины, Черкассы, Украина
 1995 — «Укрпрессфото — 95», галерея «Гарт», Южно-Украинск, Украина
 1995 — «7х7», фотогалерея «На узвозі», Киев, Украина
 1996 — «Vision Art», Национальный художественный музей Украины, Киев, Украина
 1996 — «Всеукраинская выставка», Украинский государственный музей истории ВОВ, Киев, Украина
 1997 — «Lege Artist», фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1997 — «Блиц-выставка», Арциз, Украина
 1997 — «Импреза», Ивано-Франковск, Украина
 1997 — «НЛО», Выставочный центр «Украинский дом», Киев, Украина
 1998 — «Без слов», фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Mesiac Fotografie», Братислава, Словакия
 2001 — «Голоса и ракурсы», Абу-Даби, ОАЭ
 2002 -«Природа — 2002», Ивано-Франковск, Украина
 2002 — «Украина in Fokus», галерея «Город N», Киев, Украина
 2003 — «Позиция», галерея «Лавра», в рамках Фотобиеннале — 2003 «Месяц фотографии в Киеве», Киев, Украина
 2003 — «Фотосессия», галерея «Совиарт», в рамках Фотобиеннале — 2003 «Месяц фотографии в Киеве», Киев, Украина
 2003 — «Толковый словарь», украино-израильский проект, выставочный зал Музея — архива литературы и искусства Украины, Киев, Украина
 2005 — «Оранжевое мгновение», Выставочный центр «Украинский дом», Киев, Украина
 2006 — «Чернобыль 20», Конгресс холл, Вашингтон, США
 2006 — «Чернобыль 20», ООН, Нью-Йорк, США
 2006 — «Однажды в Чернобыле», Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Барселона, Испания

Кураторская деятельность 
 1977 — «Рух», со-куратор неофициальной выставки Киев, Украина
 1997 — «Lege Artist», фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Эффект присутствия», фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «No comment», фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Тело», фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Искусство сохранения изображений», фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Поэтический пейзаж», фотография Е. Странадко, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Олицетворение», фотография Е. Мартынюк, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Наедине», фотография Вл. Оглоблина, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Парнография», фотография Е. Павлова, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1998 — «Дети революции», фотография А. Чекменева, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1999 — «Параджанов», фотография А. Владимирова, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 1999 — «Осознанная реальность», фотография О. Плысюк, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 2001 — «Ню — Джаз», ресторан «Диксилэнд», Киев, Украина
 2002 — «Сквозь этот воздух смотрит на меня Бог», фотография Ивана Жданова, фотогалерея «Эксар», Киев, Украина
 2003 — «Позиция», галерея Лавра, в рамках Фотобиеннале — 2003 «Месяц фотографии в Киеве», Киев, Украина

Коллекции 
 Фотографический фонд, Москва, Россия
 Музей современного искусства, Бонн, Германия
 Фотографический музей, Рига, Латвия
 Национальный музей истории Украины, Киев, Украина
 Музей истории города Киева, Киев, Украина
 Ланкастерский Университет, Великобритания
 Частные коллекции в Швейцарии, США, Германии, России, Украине, Израиле, Франции, Бельгии, Голландии, Польши.

Примечания

Фотоальбомы 
 Юрий Косин. Превращения/Yuri Kosin.Transgression// Kyiv, Ukraine, 2019
 на укр.: Юрий Косин. Украина глазами Украины // К.: СПД ФО Чальцев О. В., 2005 ISBN 966-8765-03-06

Ссылки 
 Фото Ю. Косина. Бібліотека Українського мистецтва: Вілен Барський 
 Черно-белая Ниагара
 Вертикаль времени
 Максималист
 Юрий Косин «Да, всегда»
 Фотовыставка "Реальность «Явления»
 «ORANGE MOMENT OF LIFE» IN THE EUROPEAN PARLIAMENT
 Юрий Косин, фотограф, Киев (Ирпень)
 Иван Жданов о герметизме и жгучей проблеме свободы
 Пахарь небес и зеркал
 Личность в журнале Эксперт
 Чуден Днепр при тихой погоде
 фотовыставка «CHERNOBYL::20»
 Юрий Косин на Art Welle
 Чернобыльский альбом
 Первый украинский аукцион фотографии
 Мастер-класс «Янтарный бриз» (Латвия)
 Путешествие на Камчатку

Члены НСФХУ